«По́сле жи́зни»  — кинофильм японского режиссёра Хирокадзу Корээды, вышедший в 1998 году.

Сюжет 
В фильме показано место, куда попадают люди сразу после смерти. Там им помогают вспомнить самое важное для них воспоминание, и местная киносъёмочная группа экранизирует его. После просмотра снятого эпизода человек навсегда остаётся в этом своём воспоминании. Работают над фильмами те из людей, которые пока не смогли выбрать воспоминание для себя.

В ролях 
 Арата — Такаси Мотидзуки
 Эрика Ода — Сиори Сатонака
 Сусуму Тэрадзима — Сатору Кавасима
 Такаси Найто — Такуро Сугиэ
 Кёко Кагава — Кёко (жена Итиро)
 Кэй Тани — Кэнносукэ Накамура
 Такэтоси Найто — Итиро Ватанабэ
 Тору Юри — Гисукэ Сёда
 Юсукэ Исэя — Юсукэ Исэя
 Саяка Ёсино — Кана Ёсино
 Садао Абэ — Итиро в молодости
 Кадзуко Сиракава — Нобуко Амано

Награды и номинации 
 1998 — приз «Золотой Монгольфье» на Международном кинофестивале трёх континентов в Нанте;
 1998 — приз за лучший сценарий на Международном кинофестивале молодого кино в Турине;
 1998 — приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне;
 1999 — призы за лучший фильм и лучший сценарий на Международном фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе;
 1999 — участие во внеконкурсной программе Московского кинофестиваля;
 2000 — премия «Майнити» за лучшую работу художника (Тосихиро Исоми, Хидэо Гундзи).

Примечания

Ссылки 
  
  
 «После жизни»  на сайте Box Office Mojo
 «После жизни» на Афиша.ру 

Фильмы Японии 1998 года
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Хирокадзу Корээды
Фильмы о съёмках